Weichbrodt ist der Familienname folgender Personen:

 Gregor Weichbrodt (* 1988), deutscher Autor und Künstler
 Raphael Weichbrodt (1886–1942), deutscher Psychiater und Neurologe
 Rainer Weichbrodt (* 1957), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Walter Weichbrodt (1929–2013), deutscher Billardspieler